Bonnier bezeichnet:

 Bonnier, ein Medienunternehmen
 Bonnier Amigo Music Group, ein Independent-Label

Bonnier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bonnier (1820–1900), schwedischer Buchverleger deutsch-jüdischer Herkunft
 Bess Bonnier (1928–2011), US-amerikanische Jazzpianistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Céline Bonnier (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Charles Bonnier (1863–1926), französischer Intellektueller und Romanist
 Lies Bonnier (* 1925), niederländische Schwimmerin

 Gaston Bonnier (1853–1922), französischer Botaniker
 Joakim Bonnier (1930–1972), schwedischer Sportwagen- und Formel-1-Rennfahrer
 Louis Bonnier (1856–1946), französischer Architekt
 Pierre Bonnier (1861–1918), französischer Mediziner
 Valérie Bonnier, französische Schauspielerin 

Bonnier war
 ein französisches Flächenmaß, siehe Bunder 

Siehe auch:
 Gerard-Bonnier-Preis, schwedischer Literaturpreis
 Bonnier Point, Landspitze an der Nordwestküste der Anvers-Insel im westantarktischen Palmer-Archipel